Naturschutzgebiet Eichenberg steht für

Eichenberg (Sachsen-Anhalt)
Naturschutzgebiet Eichenberg (Kallmünz)